Оралбай — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Оралбай, Айбек (род. 2000) — казахстанский боксёр.
 Оралбай, Едиге Бахтулы (род. 1997) — казахстанский футболист.
 Оралбай, Нурбек (род. 2000) — казахстанский боксёр.

Топоним 
 Оралбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Оралбай — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.